Montjoi et Montjoie sont des noms communs ou des noms propres qui peuvent référer à :

Patronyme 
René Montjoie (1926-1982), commissaire au plan

Toponyme

Montjoi 

 Montjoi (Aude), commune française du département de l'Aude, en région Occitanie ;
 Montjoi (Tarn-et-Garonne), commune française du département de Tarn-et-Garonne, en région Occitanie ;

Montjoie 

 Montjoie : ville d'Allemagne
 Montjoie-Saint-Martin, commune française du département de la Manche, en région Normandie ; 
 Montjoie-le-Château, commune française du département du Doubs, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Montjoie-en-Couserans, commune française du département de l'Ariège, en région Occitanie ;
 Saint-Michel-de-Montjoie, commune française du département de la Manche, en région Normandie ; 
 Les Contamines-Montjoie, commune française du département de la Haute-Savoie, dans une vallée appelée Val Montjoie, en région Auvergne-Rhône-Alpes ;
 Parc Montjoie, un parc en Belgique.

Voir aussi

Nom commun 
Montjoie (féminin)
 Montjoie ! : cri de guerre lancé par des chevaliers français au Moyen Âge ainsi que par des royalistes, généralement suivi du cri : Saint Denis !
 Montjoie : pierre dressée, stèle, ou amoncellement de pierres servant à baliser un chemin de transhumance, un itinéraire de pèlerinage, à marquer la limite d'un territoire, à commémorer une bataille.